Borch henviser til blandt andre:

 Anka Borch
 Caspar Leuning Borch – dansk arkitekt og kunsthåndværker
 Daniel Zangger Borch
 Elna Borch
 Martin Borch – dansk arkitekt og kongelig bygningsinspektør
 Oluf Borch – dansk professor.